LazPaint est un logiciel opensource multiplateforme d'édition d'images matricielles avec calques et formes vectorielles. Il a pour but d'être plus simple que GIMP. Le logiciel a pour but de fournir toutes sortes de composants, afin d'améliorer LazPaint ou de créer votre logiciel de dessin, à l'aide de l'EDI de Développement rapide d'applications Lazarus.

Son auteur est Johann Elsass.

Espace de couleur 
Les couleurs sont stockées dans l'espace sRGB cependant les fonctions de dessin prennent en compte le facteur gamma. Il y a de nombreuses fonctions de manipulation des couleurs comme le décalage des couleurs ou la colorisation. Depuis la version 6, il y a les fonctions d'ajustement des courbes des canaux RVBA et selon un espace de couleur TSV corrigé. Cette correction prend en compte le facteur gamma et la luminosité perçue selon la teinte.

Formes vectorielles 
Depuis la version 7, les formes sont stockées de façon vectorielle. Elles sont alors modifiables a posteriori et redessinées en cas de transformation du calque. Les calques sont transformées selon les besoins en tramage ou en vectoriel. Si un outil comme le pinceau est appliqué, le calque est pixelisé et l'information vectorielle n'est plus disponible.

Le remplissage peut être une couleur unie, un dégradé ou une texture. Cela peut s'appliquer aux formes simple, aux courbes complexes, au texte et aux formes éclairées.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Image matricielle
 Logiciel libre
 GIMP
 Krita
 GDK

Liens externes 
 
Code source, sur GitHub.com
 

Logiciel du projet GNU
Éditeur d'image matricielle
Logiciel de photographie
Logiciel d'animation
Logiciel de DAO
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS
Produit lancé en 2011